Соревнования в гонке преследования на 10 км среди женщин на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антерсельве прошли 16 февраля.

Доротея Вирер стала первой в истории итальянкой, выигравшей гонку преследования на чемпионате мира. В 2016 году в этой дисциплине Вирер заняла второе место. Чемпионка мира 2019 года в гонке преследования Дениз Херрман на этот раз стала второй.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результат гонки

Чемпионат мира по биатлону 2020